Sor María puede referirse a:

Personas 
 Sor María Gómez Valbuena (1925-2013), religiosa española.
 Sor María Suárez Vázquez (1945-2010), religiosa mexicana.

Otros 
 Sor María, canción del grupo Maná.